Velea se poate referi la:

 Velea, unul din numele vechi ale satului Podu Doamnei, comuna Clejani, județul Giurgiu
 Velea, fost sat, actualmente parte a satului Bulbucata, județul Giurgiu

Nume de familie 
 Alex Velea
 Eugen Velea
 Nicolae Velea